8. Светско првенство у атлетици у дворани одржано је од 9. до 11. марта 2001. у Атлантском павиљону у Лисабону (Португалија).

Такмичило се у 28 дисциплина (по 14 у обе конкуренције), уз учешће 510 тамичара из 136 земаља.

Од 2001. године, спортистима су повећане накнаде и исплаћивале су се по другачијој шеми, да би се стимулисали учесници који нису међу освајачима медаља. Висина награда у доларима је износила: за 1. место — 40.000; 2. — 20.000; 3. — 10.000; 4. — 8.000; 5. — 6.000; 6. — 4.000.

Земље учеснице 
На Светском првенству у дворани 2001. учествовало је 510 тамичара из 136 земаља. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена.

  Азербејџан (1)
  Албанија (4)
  Алжир (3)
  Андора (1)
  Ангвила (1)
  Антигва и Барбуда (1)
  Аруба (1)
  Аустралија (8)
  Аустрија (5)
  Барбадос (1)
  Бахаме (4)
  Бахреин (1)
  Белгија (7)
  Белорусија (8)
  Боливија (1)
  Боцвана (1)
  Бразил (4)
  Бугарска (6)
  Буркина Фасо (1)
  Габон (1)
  Гана (1)
  Гватемала (1)
  Гвајана (1)
  Грузија (1)
  Грчка (10)
  Данска (1)
  Доминиканска Република (1)
  Египат (1)
  Екваторијална Гвинеја (1)
  Еритреја (1)
  Естонија (1)
  Етиопија (4)
  Замбија (1)
  Зеленортска Острва (1)

   Зимбабве (1)
  Исланд (1)
  Ирска (5)
  Израел (3)
  Италија (12)
  Јамајка (15)
  Јапан (4)
  Јерменија (1)
  Југославија (1)
  Јужна Кореја (1)
  Јужноафричка Република (4)
  Казахстан (4)
  Кајманска Острва (1)
  Камерун (1)
  Канада (9)
  Кенија (6)
  Кина (12)
  Кинески Тајпеј (1)
  Кипар (2)
  Киргистан (1)
  Конго (1)
  Костарика (1)
  Куба (10)
  Кувајт (1)
  Лаос (1)
  Летонија (3)
  Лесото (1)
  Либан (1)
  Либерија (1)
  Литванија (1)
  Мадагаскар (1)
  Мађарска (4)
  Малезија (1)
  Малдиви (1)

   Мали (1)
  Малта (1)
  Мароко (7)
  Маурицијус (1)
  Мексико (1)
  Мозамбик (1)
  Молдавија (2)
  Непал (1)
  Немачка (16)
  Нигер (1)
  Нигерија (8)
  Нови Зеланд (1)
  Обала Слоноваче (1)
  Оман (1)
  Острво Норфок (1)
  Пакистан (1)
  Палестина (1)
  Панама (1)
  Папуа Нова Гвинеја (1)
  Парагвај (1)
  Пољска (9)
  Порторико (1)
  Португалија (17)
  Румунија (11)
  Русија (46)
  Салвадор (1)
  Самоа (1)
  Сан Марино (1)
  Сао Томе и Принсипе (1)
  Саудијска Арабија (1)
  Свазиленд (1)
  Сејшели (1)
  Сенегал (1)
  Сијера Леоне (1)

   Сирија (1)
  САД (45)
  Словачка (1)
  Словенија (7)
  Соломонова острва (1)
  Судан (1)
  Тајланд (1)
  Танзанија (1)
  Таџикистан (1)
  Тринидад и Тобаго (1)
  Тунис (2)
  Туркменистан (2)
  Турска (4)
  Уганда (1)
  Узбекистан (2)
  Уједињено Краљевство (17)
  Украјина (14)
  Уругвај (1)
  Филипини (1)
  Финска (1)
  Француска (14)
  Хаити (3)
  Холандија (3)
  Хонгконг (1)
  Хондурас (1)
  Хрватска (1)
  Централноафричка Република (1)
  Чад (1)
  Чешка (8)
  Чиле (1)
  Швајцарска (3)
  Шведска (6)
  Шпанија (18)
  Шри Ланка (4)

Резултати

Мушкарци 

* Штафета САД завршила је на другом месту са резултатом 3:04,64 минута, али је 2003 године дисквалификована, јер су сви резултати члана штафете Џерома Јанга између јуна 1999. и јуна 2001. године поништио због позитивног допинг теста.

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно 
Укупан биланс медаља на Светском првенству 2001. после свих промена преузет са сајта ИААФ.

Табела успешности 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин; првопласирани је добијао 8, другопласирани 7 а последњи (осми) 1 бод.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2001. (сајт ИААФ)
 Званични сајт ИААФ

 
Светско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 2001.
Спорт у Лисабону